Джованни Ди Лоренцо (; ) — итальянский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Италии. Чемпион Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Ди Лоренцо — воспитанник клубов «Луккезе» и «Реджина». 29 мая 2011 года в матче против «Сассуоло» он дебютировал в Серии B в составе последнего. Летом 2012 года в поисках игровой практики Джованни на правах аренды перешёл в «Кунео». В матче против «Альбинолеффе» он дебютировал в итальянской Серии C. По окончании аренды Ди Лорено вернулся в «Реджину», где отыграл два сезона. Летом 2015 года Джованни подписал контракт с клубом «Матера» за который отыграл два года. Летом 2017 года Ди Лоренцо стал игроком «Эмполи». 3 сентября в матче против «Бари» он дебютировал за новую команду. 23 апреля 2018 года в поединке против «Фрозиноне» Джованни забил свой первый гол за «Эмполи». По итогам сезона Ди Лоренцо помог команде выйти в элиту. В матче против «Кальяри» он дебютировал в итальянской Серии A.

Летом 2019 года Ди Лоренцо подписал контракт с «Наполи». Сумма трансфера составила 8 млн евро. 24 августа в матче против «Фиорентины» он дебютировал за новую команду. 31 августа в поединке против «Ювентуса» Джованни забил свой первый гол за «Наполи». В 2020 году Ди Лоренцо помог команде завоевать Кубок Италии.

Международная карьера 
15 октября 2019 года в отборочном матче чемпионата Европы 2020 против сборной Лихтенштейна Ди Лоренцо дебютировал за сборную Италии.

В 2021 году был включён в состав сборной Италии на чемпионат Европы.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 23 / забито голов: 2; победы: 17, ничьи: 4, поражения: 2.

Достижения 
  «Эмполи»
 Победитель Серии В Италии: 2017/18

  «Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2019/20

  «Сборная Италии»
 Чемпион Европы: 2020
 Бронзовый призёр Лиги наций УЕФА: 2020/21

Государственные награды 
 Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (16 июля 2021) — в знак признания спортивных ценностей и национального духа, которые вдохновили итальянскую команду на победу на чемпионате Европы по футболу 2020

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Кунео»
Игроки ФК «Матера»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Наполи»